Askari, een koloniale soldaat
Ascari Cars, een Britse autofabrikant
Antonio Ascari, een Italiaans coureur
Alberto Ascari, een Italiaans coureur, tweevoudig wereldkampioen Formule 1 en de zoon van Antonio